Az 1993-as UEFA-bajnokok ligája-döntő az európai labdarúgó-klubcsapatok legrangosabb tornájának első, jogelődjeivel együttvéve a 38. döntője volt. A mérkőzést 1993. május 26-án a müncheni Olimpiai Stadionban játszották.

A döntőben az olasz AC Milan és a francia Marseille találkozott. A mérkőzést a Marseille nyerte meg 1-0-ra Basile Boli 43. percben szerzett találatával.

A mérkőzés

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1993-as kupagyőztesek Európa-kupája-döntő
 1993-as UEFA-szuperkupa

1992–1993-as UEFA-bajnokok ligája